En Pologne, Skoki peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Skoki, ville du powiat de Wągrowiec
 Skoki, gmina dont la ville précédente est le chef-lieu
 Skoki, village du powiat de Złotów 

dans la voïvodie de Lublin
 Skoki, village du powiat de Puławy
 Skoki, village du powiat de Radzyń Podlaski 

dans la voïvodie de Lubusz
 Skoki, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Skoki, village 

 Skoki, quartier de la ville de Szczecin